Ajani ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Giovanni Scutellari Ajani (1742–1826), italienischer Geistlicher 
 Marvin Ajani (* 1993), deutsch-nigerianischer Fußballspieler